

Toponymie

Portugal

Homonymies exactes 
Vilarinho, une des paroisses civiles de la municipalité de Lousã, située dans le district de Coimbra ;
Vilarinho, une des paroisses civiles de la municipalité de Mondim de Basto, située dans le district de Vila Real ;
Vilarinho, une des paroisses civiles de la municipalité de Santo Tirso, située dans le district de Porto ;
Vilarinho, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga ;

Homonymies partielles 
Vilarinho da Castanheira, une des paroisses civiles de la municipalité de Carrazeda de Ansiães, située dans le district de Bragance ;
Vilarinho das Azenhas, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Flor, située dans le district de Bragance ;
Vilarinho das Cambas, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga ;
Vilarinho das Paranheiras, une des paroisses civiles de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real ;
Vilarinho de Agrochão, une des paroisses civiles de la municipalité de Macedo de Cavaleiros, située dans le district de Bragance ;
Vilarinho de Cotas, une des paroisses civiles de la municipalité d'Alijó, située dans le district de Vila Real ;
Vilarinho de São Romão, une des paroisses civiles de la municipalité de Sabrosa, située dans le district de Bragance ;
Vilarinho de Samardã, une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Real, située dans le district de Vila Real ;
Vilarinho do Monte, une des paroisses civiles de la municipalité de Macedo de Cavaleiros, située dans le district de Bragance ;
Vilarinho do Bairro, une des paroisses civiles de la municipalité d'Anadia, située dans le district d'Aveiro ;
Vilarinho dos Freires, une des paroisses civiles de la municipalité de Peso da Régua, située dans le district de Vila Real ;
Vilarinho dos Galegos, une des paroisses civiles de la municipalité de Mogadouro, située dans le district de Bragance.

Patronymie 

Rachèle Vilarinho (née en 1961), footballeuse française